Amylonotus är ett släkte av svampar. Amylonotus ingår i familjen Auriscalpiaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Amylonotus